The Trip to Bountiful steht für:

 The Trip to Bountiful (1953), US-amerikanischer Fernsehfilm von 1953
 The Trip to Bountiful, Originaltitel von A Trip to Bountiful – Reise ins Glück, US-amerikanischer Film aus dem Jahr 1985
 The Trip to Bountiful (2014), US-amerikanischer Fernsehfilm aus dem Jahr 2014